Астурийские американцы (астур. Americanu, Americanos) — граждане Соединенных Штатов астурийского происхождения.

История

Первые переселенцы 
Первые иммигранты из Астурии прибыли в Северную Америку в качестве солдат, офицеров и поселенцев с испанской армией после завоевания Испанией территорий, которые сегодня являются Флоридой, Мексикой и юго-западом США. Некоторые пришли прямо в районы, которые в конечном итоге стали американской территорией, в то время как другие прибыли в современные США через Мексику или Кубу. Сент-Огастин, старейший постоянно заселенный европейский город в континентальной части Соединенных Штатов, был основан астурийцем Педро Менендесом де Авилесом. Его экспедиция состояла из 2000 поселенцев, не менее сорока из них были астурийцами, в основном солдатами и выходцами из различных районов Астурии (в основном из Авилеса, Рибадесельи и Вильявисьосы). 

Первым известным ребенком европейского происхождения, родившимся на современной территории континентальной части США, был Мартин де Аргуэльес (астур. Martín d'Argüelles), родившийся в 1566 году в Сент-Огастине от астурийских родителей. Некоторые из первых колониальных губернаторов Флориды были астурийцами, в том числе Менендес де Авилес, Эрнандо де Миранда, Родриго дель Хунко, Педро Менендес Маркес, Хуан Менендес Маркес и Хуан Тревиньо де Гильямас.

Современная иммиграция 

В первые десятилетия 20-го века тысячи астурийцев покинули Испанию и Кубу и стали работать в процветающей табачной промышленности Тампы или на цинковых и угольных шахтах Западной Виргинии и Пенсильвании. Эти астурийские иммигранты объединились в сплоченные сообщества, создав клубы и благотворительные организации, чтобы обеспечивать своих членов и заботиться о них.

Одним из таких клубов является Centro Asturiano de Tampa, историческое место в Ибор-Сити. Он расположен на Небраска-авеню. Основанный в 1902 году, он был добавлен в Национальный реестр исторических мест 24 июля 1974 года. Он был спроектирован архитектором Тампы М. Лео Эллиоттом.

Об иммиграции в Астурию «Астурианско-американский миграционный форум» заявляет:

Перепись населения США 2010 года 
В переписи населения США 2010 года не была учтена категория астурийцев, в результате чего американцы астурийского происхождения остались с единственным выбором категории испанцев, в отличие от басков или американцев шотландско-ирландского происхождения, которые, хотя и не являются выходцами из независимых стран, признаны переписью США со своими категориями.

Это вызвало споры на «Астурианско-американском миграционном форуме», как вспоминает один из участников:

Другой член прояснил чувства астурийского сообщества по поводу отсутствия внимания переписи населения США к их наследию:

Известные персоналии 

 Глория Эстефан (род. 1957), кубинская певица и автор песен, актриса и предприниматель.
 Ева Лонгория (род. 1975), актриса.
 Фрэнки Муниз (урожд. Франсиско Мунис, род. 1985), актер, музыкант, писатель, продюсер и автогонщик.
 Палома Блойд (род. 1988), актриса.
 Джейсон Молина (1973 – 2013), музыкант и автор песен: Ohia and Magnolia Electric Co.

 Альфред-Морис де Зайас (род. 1947), американский юрист, писатель, историк, ведущий специалист в области прав человека и международного права.

 Бальдомеро Лопес (1925 — 1950), был первым лейтенантом морской пехоты США во время Корейской войны.

 Боб Мартинес (род. 1934), был 40-м губернатором Флориды с 1987 по 1991 год и мэром Тампы с 1979 по 1986 год. Мартинес был первым лицом испанского происхождения, избранным на высший пост штата.
 Билл Ричардсон (род. 1947), 30-й губернатор штата Нью-Мексико с 2003 по 2011 год.
 Боб Менендес (род. 1954), сенатор США от штата Нью-Джерси.

 Луис Фернандес Альварес (1853 — 1937), врач и исследователь астурийского происхождения, работавший в Калифорнии и на Гавайях.
 Уолтер К. Альварес (1884 — 1978), врач.
 Мейбл Альварес (1891 – 1985), художница.
 Луис Вальтер Альварес (1911 — 1988), физик-экспериментатор и изобретатель, почти всю свою долгую профессиональную карьеру проработавший на факультете Калифорнийского университета в Беркли. В 1968 году ему была присуждена Нобелевская премия по физике.
 Уолтер Альварес (род. 1940), профессор кафедры наук о Земле и планетах Калифорнийского университета в Беркли. Он наиболее широко известен благодаря теории о том, что динозавры погибли в результате столкновения с астероидом, разработанной в сотрудничестве с его отцом, физиком, лауреатом Нобелевской премии Луисом Альваресом.
 Северо Очоа (1905 — 1993), астурийский врач и биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1959 года вместе с Артуром Корнбергом.
 Лу Пинелла (урожд. Луис Виктор Пиниэлья, род. 1943), бывший аутфилдер Высшей лиги и менеджер, по прозвищу «Сладкий Лу».
 Эван Лонгория (род. 1985), игрок с третьей базы Высшей лиги бейсбола.
 Аль Лопес (род. 1908), бывший ловец и менеджер Высшей лиги, член Зала бейсбольной славы, по прозвищу «Эль Сеньор».

 Мартин де Аргуэльес (1566 – 1630), первый известный ребенок европейского происхождения, родившийся на территории нынешних континентальных США.
 Мануэль А. Гонсалес (1832 – 1902), капитан парохода астурийского происхождения, один из первых постоянных поселенцев в Форт-Майерсе во Флориде.

Смотрите также 

 Испанцы
 Техано
 Испанско-Американские отношения
 Галисийцы в США

Примечания

Ссылки 

 Colahan, Clark (2008). Spanish American Heritage. Multicultural America.
 Ramírez, Roberto R. (2004). We the People: Hispanic Population in the United States. Census 2000 Special Reports. U.S. Census Bureau.
 Pérez, Juan M. (October 2005). The Hispanic Role in America. Coloquio Revista Cultural.
 Asturian-American Migration Forum. A discussion board for the descendants of Asturian-Americans.

Астурийская диаспора
Иммиграция в США